Бабе — власна назва.

Топоніми

Бабе (Португалія) — парафія.